Лемма Ка́льмана — По́пова — Якубо́вича — один из основополагающих результатов в области теории управления, связанный с устойчивостью нелинейных систем управления и линейно-квадратичной оптимизацией.

Лемма имеет репутацию одного из наиболее трудных для доказательства результатов в теории управления. Существуют доказательства с помощью методов алгебры, комплексного анализа, оптимального управления и выпуклого программирования.

Названия 
Лемма встречается в литературе под различными названиями: лемма Якубовича, лемма Кальмана — Якубовича, лемма Кальмана — Якубовича — Попова (в англоязычных публикациях часто заменяется на «KYP lemma»). Частные случаи этого утверждения известны как лемма о положительно-вещественных матрицах () и лемма об ограниченно-вещественных матрицах (). В. А. Якубович в своих работах называл этот результат «частотной теоремой».

Формулировка 
Пусть  — множество чисто мнимых чисел,  — спектр матрицы ,  — единичная матрица размера ,  — эрмитово сопряжение. Пусть также пара матриц  и  управляема. Тогда для любой эрмитовой матрицы  равносильны следующие утверждения:
 Выполнено частотное условие Попова, то есть для всех 
 
 Существует эрмитова матрица  такая, что
 
 Существует решение уравнения Лурье, то есть существуют матрицы  и  такие, что
 
Если матрицы ,  и  вещественные, то и матрицы ,  могут быть выбраны вещественными. Для того чтобы выполнялись соответствующие равносильные условия со строгими неравенствами, достаточно потребовать, чтобы матрица  была гурвицевой.

Вариации и обобщения 
Используя дробно-линейное преобразование, можно показать, что лемма остаётся верной, если  является произвольной прямой или окружностью на комплексной плоскости.

Аналогом леммы для случая дискретной системы управления служит лемма Кальмана — Сегё.

Лемма тесно связана с такими вопросами теории управления, как разрешимость алгебраического уравнения Риккати и неущербность , используется в теории адаптивного управления и стохастических систем.

Связь леммы с задачами линейно-квадратичной оптимизации послужила основой для создания бесконечномерных вариантов леммы, которые впоследствии стали находить применение при исследовании систем управления, описываемых различными уравнениями в частных производных.

Обобщение леммы на случай упорядоченных полей основывается на решении 17-й проблемы Гильберта.

История 
Лемма была впервые сформулирована и доказана В. А. Якубовичем в 1962 году для случая строгого частотного неравенства. Случай нестрогого частотного неравенства и его связь с разрешимостью уравнений Лурье были рассмотрены в 1963 году Р. Кальманом. В обеих статьях рассматривались системы со скалярным входом. Ограничение на размерность управления было снято в 1964 году Ф. Р. Гантмахером и В. А. Якубовичем и, независимо, .

Примечания 

Теория управления